Соба́кина — фамилия (женская форма фамилии Собакин) и топоним.

 Носительницы фамилии 

 Собакина, Айыына Анатольевна (род. 1994) — российская шашистка.
 Собакина, Арина Матвеевна — русская артистка, комическая танцовщица конца XVIII века, одна из первых русских балерин.
 Собакина, Екатерина Александровна (артистический псевдоним Сабинина; 1886 — после 1936) — оперная певица.
 Собакина, Марфа Васильевна (ум. 1571) — третья жена Ивана Грозного, дочь коломенского дворянина.

Реки 
 Собакина — река в России, приток Енисея.
 Собакина — река в России, приток Малого Ваха. См. также 
 Собакино